Sysisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sysisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Sysisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Sysisaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 

Robotskapade Finlandförgreningar